Dłubnia (rzeka) – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ Wisły.
 Osiedle Dłubnia – osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 Dłubnia (miejscowość) – wieś w południowej Polsce istniejąca do XVIII wieku.